Manutschehr (), auch bzw. älter Manutschihr (Manōčihr), ist ein persischer Personenname.

In der iranischen Mythologie: Manutschehr (bei Rückert Minotschihr), ein iranischer König

Als persischer Vorname:
 Manutschihri
 Manouchehr Atashi
 Manutschehr Eghbal
 Manucher Ghorbanifar
 Manuchehr Irani
 Manuchehr Jamali
 Manouchehr Marzban
 Manutschehr Mehrnusch
 Manutschehr Mottaki
 Falak al-Maali Manutschehr b. Qabus; siehe Liste der Herrscher des Iran#Die Ziyariden (931–ca. 1090)

Als afghanischer Familienname:
 Elyas Manochehr

Als georgischer Vorname:
 Manuchar Kwirkwelia
 Manutschar Markoischwili

Als armenischer Familienname:
 Edgar Manutscharjan